Алина Симон (имя при рождении Алина Александровна Виленкина; род. 1974, Харьков, Украинская ССР, СССР) — американская писательница и журналистка, музыкант. Известна как автор-исполнитель собственных песен, кавер-версий песен Янки Дягилевой а также как автор серии автобиографических очерков «You Must Go And Win» () и других книг. Блогер The New York Times.

Биография 
Алина родилась в Харькове, в семье физика Александра Виленкина и Инны Симон. В 1976 отец вместе с семьёй эмигрировал в США. Детство Алина провела в Массачусетсе, где изучала фотографию в школе искусств.

После окончания образования Алина переехала в Остин (штат Техас) где зарабатывала в качестве уличного музыканта, исполняя свои песни. В 2005 году она записывает свой дебютный мини-альбом Prettier in the Dark. За ним в 2007 следует альбом Placelessness. Певица перебирается в Бруклин, и в 2008 записывает альбом каверов Янки Дягилевой Everyone is Crying Out to Me, Beware ().

В 2011 Алина Симон родила дочь Зою () (её муж — философ ), записала следующий диск собственных песен Make Your Own Danger, а из печати выходит её дебютная книга You Must Go and Win. В июне 2013 появляется её роман Note to Self, а в 2016 году книга «Madonnaland. And Other Detours into Fame and Fandom».

Дискография 
 Prettier in the Dark (Fractured Discs, 2005)
 Placelessness (54º40' Or Fight!, 2007)
 Everyone Is Crying Out to Me, Beware (54º40' Or Fight!, 2008)
 Alina Simone /  — Snowfall & Starlight / Country Cookie No. 3 (7", Ltd) (Sunken Treasure Records, 2009)
 Raw Demos (2002—2008) (Self-Released, 2011)
  (Pentar Records, 2011)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Музыка Alina Simone на bandcamp.com
 Alina Simone на Яндекс. Музыке

Персоналии:Харьков
Иммигрировавшие в США из СССР
Авторы-исполнители США
Эссеисты США
Блогеры США
Писатели США XXI века